Traunstein est une ville allemande de Bavière ;
 L'arrondissement de Traunstein est un arrondissement de Haute-Bavière ayant pour chef-lieu Traunstein ;
 Bad Traunstein, anciennement Traunstein, est une commune autrichienne de Basse-Autriche ;
 Le Traunstein est un sommet des préalpes de Haute-Autriche à 1691 m.